Algérie
 Benhar, commune algérienne de la wilaya de Djelfa

 Nouvelle-Zélande
 Benhar, ville du Southland dans l’Île du Sud